Benoît-Joseph Chatron (1822-1882), architecte français ;
 Joseph Antoine Chatron (1805-1876), médecin homéopathe ;
 Jules Chatron (1831-1884), architecte français ;
 Jules Auguste Chatron (1844-1917), évêque français d'Osaka.

Châtron est un nom commun :
 Du verbe châtrer, désigne un jeune taureau castré.